Нумеро 50, Гранха Авикола има више значења:

 Нумеро 50, Гранха Авикола (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Нумеро 50, Гранха Авикола (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику